Browne bezeichnet:

 Browne (Familie), mittelalterliche Handelsfamilien in der westirischen Stadt Galway
 Browne (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Browne Falls, ein Wasserfall in Neuseeland
 Lake Browne, ein See in der Region Southland, Neuseeland

im NRHP gelistete Objekte:
 Browne Law Office, in Waupaca, Wisconsin, ID-Nr. 80000208
 Browne-King House, in Oviedo, Florida, ID-Nr. 01001023

Siehe auch:
 Browne Island
 Borowne
 Brown
 Braune